SSPO () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 5 147 амінокислот, а молекулярна маса — 547 504.

Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном кальцію. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки